Михаи́л Хомяко́в:
 Хомяков, Михаил Аристархович (1841—1894) — российский учёный-клиницист.
 Хомяков, Михаил Михайлович (род. 1959) — народный артист РФ (2004).